José Antonio Muñoz puede referirse a:

 José Antonio Muñoz (n.1942), historietista argentino.
 José Antonio Muñoz Rojas (n.1909), poeta español.
 José Antonio Muñoz, locutor de radio y actor colombiano.
 José Antonio Muñoz (n.1931), baloncestista español.
 José Antonio Muñoz, arquitecto español.